Serenity — третий сольный студийный альбом финского музыканта Тимо Котипелто, выпущенный в 2007 году.

Стиль и отзывы критиков 
По выражению критика Алекса Хендерсона, музыка Котипелто — нечто среднее между пауэр-металом и «попсовой стороной прогрессив-рока», и на Serenity отчётливо уловимо как влияние групп наподобие Judas Priest, так и тяготение к «глянцевому» звучанию команд рубежа 70-х и 80-х. Хендерсон счёл альбом совершенно лишённым признаков оригинальности.

Список композиций 
 «Serenity»
 «Once Upon a Time»
 «Sleep Well»
 «Serenity»
 «City of Mysteries»
 «King Anti-Midas»
 «Angels Will Cry»
 «After the Rain»
 «Mr Know-It-All»
 «Dream and Reality»
 «Last Defender»

Синглы 
 «Sleep Well» (2006)

Участники записи 
 Тимо Котипелто — вокал
 Tuomas Wäinölä — гитара
 Лаури Порра — бас-гитара
 Janne Wirman — клавишные
 Mirka Rantanen — ударные

+
 Michael Romeo — гитара
 Roland Grapow — гитара
 Sami Virtanen — гитара
 Mikko Härkin — клавишные
 Gas Lipstick — ударные

Примечания 

Альбомы Kotipelto
Альбомы AFM Records